L'Assassinat du père Noël, roman de Pierre Véry publié en 1934 ;
 L'Assassinat du père Noël, film de Christian-Jaque sorti en 1941, adapté du roman précédent.

Voir aussi
Monk a tué le Père Noël !
Saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie#Épisode 20 : Le Crime de Noël
Saison 3 de Mentalist#Épisode 10 : Noël au balcon